Штястны (Штястный) (, ; Мфа: ) — чешская и словацкая фамилия, по-русски означает «счастливый».

Известные носители 
 Штястны, Андрей (род. 1991) — словацкий хоккеист.
 Штястны, Антон (род. 1959) — чехословацкий хоккеист, брат Мариана и Петера Штястны.
 Штястны, Богуслав (род. 1949) — чехословацкий хоккеист.
 Штястны-Вейнхофф, Герарда (1889—19??) — нидерландский зоолог, специалист по немертинам.
 Штястны, Густав Альберт (1877—1946) — австрийский, нидерландский зоолог.
 Штястны, Давид (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Штястны, Мариан (род. 1953) — чехословацкий хоккеист, брат Антона и Петера Штястны.
 Штястны, Петер (род. 1956) — чехословацкий, канадский и словацкий хоккеист, словацкий политик, брат Антона и Мариана Штястны, отец Пола и Яна Штястны.
 Штястны, Пол (род. 1985) — американский хоккеист, сын Петера Штястны.
 Штястны, Ян (хоккеист) (род. 1982) — американский хоккеист, сын Петера Штястны.
 Штястный, Ян (виолончелист) — чешский композитор и виолончелист конца XVIII — начала XIX веков.
 Штястный, Ян (актёр) — чешский актёр.